Hand in Hand steht für:
 Hand in Hand (Fairer Handel), Fairhandels-Programm und Bio-Siegel des Lebensmittelherstellers Rapunzel Naturkost

Filme:
 Hand in Hand (1961), britischer Spielfilm von Philip Leacock
 Hand in Hand (1985), britischer Spielfilm von Jim Shields
 Hand in Hand (2001), deutscher Fernsehfilm von Maria Teresa Camoglio
 Hand in Hand (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Iris Green
 Hand in Hand (2009), deutscher Fernsehfilm von Thomas Berger
 Hand in Hand (Kurzfilm, 2019), ein Kurzfilm aus dem Jahr 2019

Musik:
 Hand in Hand – The Winter Album, Musikalbum von BeFour (2007)
 Hand in Hand (BeFour-Lied), Lied von BeFour (2007)
 Hand in Hand (Phil-Collins-Lied), Lied von Phil Collins (1981)
 Hand in Hand (Dune-Lied), Lied von Dune (1996)
 Hand in Hand (Koreana-Lied), Lied von Koreana (1988)
 Hand in Hand (Kraftklub-Lied), Lied von Kraftklub (2014)
 Hand in Hand (Paul-Oakenfold-und-Steve-Osborne-Lied), Lied von Paul Oakenfold und Steve Osborne (1997)